Wotzing ist der Ortsname von

 Wotzing (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Wotzing (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern